BF je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Burkino Faso.
 kratica za programski jezik Brainfuck.
 biotehniška fakulteta

Glej tudi 

Kratice